CMS, de l'anglès Content Management System, sistema de gestió de continguts, sistema per a gestionar continguts i donar-los diferents formats, utilitzat principalment per a pàgines web.
 CMS, de l'anglès Compact Muon Solenoid, solenoide compacte per a muons, detector de partícules d'un dels experiments vinculats a l'LHC.